Champions Hockey League 2008/2009 var en ishockeyturnering för de bästa klubblagen i Europa. Samtliga matcher spelades under onsdagar då inga matcher i ländernas högsta divisioner spelades. Turneringen vanns av ZSC Lions från Schweiz.

Deltagande lag
Säsongen 2008/2009 av Champions Hockey League deltog 12 lag från Europas 7 högst rankade ligor. De 4 högst rankade ligorna (Ryssland, Finland, Tjeckien och Sverige) hade med två lag. Ligorna som var rankade 5-7 (Slovakien, Schweiz och Tyskland) fick med ett lag var. Den 12:e och sista platsen gick till det lag som vann ett kvalspel mellan andra laget från ligorna som var rankade mellan 5 och 7.

Kvalturnering
Kvalturneringen spelades med enkelmöten 12, 13 och 14 september 2008.

Deltagande lag

Gruppspel
Grupplottning ägde rum 25 april 2008 i Zürich, Schweiz. De tolv lagen lottades i fyra grupper med tre lag i varje. Alla lag i gruppen kommer mötas 2 gånger (hemma och borta) och det bästa laget i varje grupp går till semifinal.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Semifinalspel och finalspel
De fyra gruppvinnarna går vidare till semifinalspel, som spelas i dubbelmöten den 10 december 2008 och den 7 januari 2009. Finalmatcherna spelas i dubbelmöten 21 och 28 januari 2009. Hemmafördel i sista matchen till det laget som har bättre poängsaldo i gruppspelet.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final
Även finalen avgörs i dubbelmöten, vinnaren är kvalificerad för 2009 års Victoria Cup

Prissummor
Deltagande: 300 000 euro per lag
Gruppspel: 50 000 euro per vunnen match
Kvalificering för semifinal: 200 000 euro
Vinnare av CHL: 1 000 000 euro
Andrapris: 500 000 euro

Dessutom får varje deltagande liga 300 000 euro och ishockeyförbunden från de deltagande länderna får 100 000 euro var.

Källor

2008 i Europa
2009 i Europa
2008/2009
Ishockeysäsongen 2008/2009